Homeyer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Eugen Ferdinand von Homeyer
 Alexander von Homeyer
 Eugene Ferdinand von Homeyer